Тройня — многозначный термин:

 Тройня — беременность тремя плодами. 
 Тройня — село в Бобровском районе Воронежской области.